Непроволочные резисторы — резисторы, использующие в своей работе не свойства тонкой металлической проволоки, а других электротехнических материалов: тонких проводящих плёнок, механических смесей порошкообразного проводника со связующим диэлектриком и т. д.

По типу конструкции они разделяются на:
 тонкослойные
 Металлы, сплавы, нитриды, окислы, металлодиэлектрики
 Углеродистые и боруглеродистые плёнки
 Композиционные
 Пленочные с неорганическим диэлектриком
 Объёмные
 Пленочные с органическим диэлектриком

По назначению они разделяются на:
 резисторы общего назначения,
 повышенной стабильности,
 высокочастотные,
 высокочастотные с принудительным охлаждением,
 высоковольтные,
 высокомегаомные,
 для микросхем.

Литература 
 

Резисторы